A Timely Rescue – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 A Timely Rescue – cortometraggio del 1913 diretto da Arthur V. Johnson